Le pont d'Antonivka peut faire référence à deux ouvrages d'art sur le Dniepr, en Ukraine :
 un pont autoroutier ;
 un pont ferroviaire.

Homonymie de ponts

